Kenny Cunningham – irlandzki piłkarz, uczestnik Mistrzostw Świata 2002
 Kenny Cunningham – kostarykański piłkarz, uczestnik Złotego Pucharu CONCACAF 2013